A Stilianos Babauszoda Franchise Magyarország első komplex – egyedi – vízi készség- és képességfejlesztő foglalkozásrendszert biztosító franchise-a. Szemléletének fókuszában a gyermekfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés, a sport megszerettetése, a klór- és vegyszermentes uszodai közeg biztosítása és a környezettudatosság áll.

Története

Az alapításától a franchise hálózatig 
Az első Stilianos Babauszoda 2007-ben kezdte meg működését, magyar családi vállalkozásként Budapesten azzal a céllal, hogy olyan helyet teremtsen kifejezetten gyermekeknek, ahol kiemelkedően higiénikus, biztonságos környezetben van lehetőség a saját fejlesztésű SHD (Stilianos Hydro Development) babaúszás és úszás foglalkozások megtartására. 

A szolgáltatás iránt felmerült piaci igény, az azonos színvonal fenntartása, az uszodák kialakítása és a fejlesztés érdekében szükségessé vált a központi jelenlét és egy új üzleti modell bevezetése A Stilianos Kft.  2012-től franchise rendszerben folytatta működését, hogy rendszergazdaként támogassa a további egységek megnyitását. A hálózat évről-évre bővül, ugyanazon értéket képviselve egyre több gyermeknek biztosítva a foglalkozásokat és a bababarát környezetet.

Belföldi terjeszkedés kezdetektől napjainkig (2012–) 
A hálózat fejlődését a folyamatosan emelkedő tendencia jellemzi. 2022-ig tizenkét babauszoda került felépítésre és kezdte meg működését Budapesten, a fővárosi agglomerációban és vidéki nagyobb városokban. A hálózat rövidtávú célként tűzte ki a nemzetközi piacra lépést.

2022-re tervezett egységek: Üröm, Biatorbágy, Vértesszőlős, Budapest XVIII. kerület.

Stilianos Babauszodák Magyarországon 
Budapest III. kerülete,
Budapest XV. kerülete,
Budapest XVI. kerülete,
Diósd,
Dunakeszi,
Ecser,
Erdőkertes
Ecser,
Győr,
Kecskemét,
Székesfehérvár,
Szigetszentmiklós,
Tura

Díjak
 2016  – A NextGen: A New Generation Franchising magyar nyertese – a 20 legígéretesebb franchise koncepció világszinten
 2017  – Magyar Franchise Szövetség: Marketing díj
 2017 – Junior Expo 3. hely: Az év fiatal vállalkozása
 2018 – Junior Expo 2. hely: Az év fiatal vállalkozása
 2018  – Trend FM GR2 Gazdasági Reality: 1. hely
 2018 – Magyar Franchise Szövetség: Marketing Diamond elismerés Márkaépítés kategóriában
 2019  – Magyar Franchise Szövetség: Innováció díj
 2019  – Magyar Marketing Szövetség Marketind Diamond Awards elismerés: Kis költségvetésű integrált kampány kategóriában
 2019 – Magyar Marketing Szövetség Marketing Diamond Awards elismerés: Egyéb digitális megoldások kategóriában
 2019 – Junior Expo 3. hely: Az év fiatal vállalkozása
 2019 – III. Felvidéki Vállalkozói Expo: Különdíj
 2019 – Coaching Team: Az év fiatal vezetője díj
 2020  – Magyar Franchise Szövetség: Internet Média és Web díj
 2020 –  Fastsings: 100 Influential Women Varga Vivien a Stilianos alapítója a franchise szektor 100 befolyásos üzletasszonya között
 2021 – DreamJobs: Szerethető Munkahelyek díj

Médiamegjelenések
 Index 
 Forbes 
 Haszon.hu 
 Franchising.hu 
 Szabadidő Magazin M4 - 1. adás 
 Szabadidő Magazin M4 - 2. adás 
 Szabadidő Magazin M4 - 3. adás 
 Hetek.hu

Jegyzetek

További információk
Hivatalos honlap magyarul 

Úszás